Tămășeni se poate referi la:
 Tămășeni, Neamț
 Tămășeni, Satu Mare